Zaraq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zarnaq, ort, Östazarbaijan, 
 Zeraq, ort, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar